Tommy bezeichnet:
 Variante des Vornamens Thomas
 Tommy (Soldat), umgangssprachlich ein britischer Soldat 
 Tommy (Album), Konzeptalbum und Rock-Oper der Band The Who 
 Tommy (Film), die Verfilmung der Rock-Oper von The Who
 Tommy February6 bzw. Tommy Heavenly6, Pseudonyme der japanischen Sängerin Tomoko Kawase
 Tommy (Sänger), belgischer Sänger

Tommy ist der Familienname von
 Mikaela Tommy (* 1995), kanadische Skirennläuferin

Außerdem:
 Tommy und Tuppence Beresford, Ermittlerteam in Romanen und Kriminalgeschichten von Agatha Christie

Siehe auch:

 Tommi (Begriffsklärung)
 Thomy